L'orgue a été utilisé dans plusieurs musiques de film. Mais son emploi est resté suffisamment rare et la sonorité de l'instrument particulière pour en avoir rendu la musique souvent indissociable du film.

Musiques de film avec un ou plusieurs morceaux d'orgues 
Liste non exhaustive

Vingt Mille Lieues sous les mers
Sujet : Le roman de Jules Verne porté au cinéma par Walt Disney.
Identité : (20,000 Leagues Under the Sea) de Richard Fleischer d'après Jules Verne. États-Unis 1954 studios Disney, avec James Mason, Kirk Douglas.
Musique : James Mason incarnant le capitaine Nemo, joue de l'orgue dans son sous-marin, le Nautilus. On y entend notamment la célèbre Toccata de Bach…

L'Année dernière à Marienbad
Synopsis : Dans un grand hôtel de luxe, un homme tente de convaincre une femme qu'ils ont eu une liaison l'année précédente à Marienbad.
Identité : Film franco-italien réalisé par Alain Resnais (1961) - Avec Delphine Seyrig, Giorgio Albertazzi, Sacha Pitoëff.
Musique : Francis Seyrig, interprétation à l'orgue de l'Oratoire du Louvre à Paris par Marie-Louise Girod.

Rollerball
Synopsis : En 2018, le monde n'est plus qu'une seule nation et se passionne pour le rollerball, mélange détonnant et sanglant de hockey, course de moto, football américain et de boxe.
Identité : Film de Norman Jewison, États-Unis (1975). Avec James Caan, John Houseman.
Musique : L'ouverture des jeux se fait sur la Toccata en ré mineur de Johann Sebastian Bach à l'orgue, adaptée par Leroy Holmes, jouée par Roger Williams.
Remake réalisé en 2002 par John McTiernan. La Toccata en ré mineur est interprétée par l'organiste Simon Preston.

Doucement les basses
Synopsis : Un jeune et beau curé, l'abbé Medieu, qui se croyait veuf, découvre que sa femme est bel et bien vivante. Alors qu'il renonce à la prêtrise pour la retrouver, la supposée disparue prend le voile.
Identité : Film de Jacques Deray, France, 1970. Avec Alain Delon, Nathalie Delon, Paul Meurisse.
Musique : L'abbé Medieu joue de l'orgue à la fin de ses prêches jusqu'à faire exploser un tuyau ! Musique composée par Claude Bolling. Le titre du film est une allusion directe à la musique d'orgue.

Hoppity Pop (ONF 1946)
Genre : Film expérimental réalisé par Norman McLaren, sans caméra. Film sans commentaire.
Identité : Réalisé et produit par Norman McLaren en 1946. Durée 11 minutes.
Musique : De simples dessins à la plume sur la pellicule de 35 mm formant des figures multicolores se transforment en suivant le rythme d'un orgue de Barbarie.

Pirates des Caraïbes : Le Secret du coffre maudit
Genre : Film de pirates.
Identité : Film de Gore Verbinski (2006)
Musique : Le méchant Davy Jones joue de l'orgue, avec ses tentacules, sur son bateau, dans une scène clin d'œil au capitaine Nemo de 20.000 lieues sous les mers (également produit par Disney).

Carnival of Souls
Synopsis : Film fantastique en noir et blanc. À la suite d'une course de voitures improvisée, un véhicule transportant trois jeunes femmes tombe d'un pont et s'enfonce dans une rivière. Unique rescapée, Mary, une organiste professionnelle, part ensuite s'installer à Salt Lake City où son nouveau travail l'attend, mais des événements étranges surviennent bientôt ...
Identité : Film de Herk Harvey (1962) avec Candace Hilligoss.
Musique : La musique d'orgue est omniprésente, constituant la quasi-intégralité de la musique du film (seule une chanson provenant d'un juke-box fait exception) et contribuant en grande partie à son atmosphère inquiétante. L'héroïne est organiste et on la voit à de multiples reprises jouer de son instrument.

Solaris
Genre : Film de science-fiction
Identité : Film de Andreï Tarkovski (1972)
Musique : On y entend à de nombreuses reprises le prélude du choral Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639 de Jean-Sébastien Bach

The Tree of Life : l'arbre de vie
Genre : dramatique américain
Identité : Film de Terrence Malick (2011)
Musique : un large extrait de la Toccata et Fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach est joué par le personnage incarné par Brad Pitt.

Le Majordome
Genre : Comédie policière
Identité : Film de Jean Delannoy (1965)
Musique : Dans une église, Paul Meurisse (Léopold le majordome) écoute, tout en suivant la partition, un extrait de la Passacaille en ut mineur BWV 582 de Jean-Sébastien Bach.  La partition qu'il suit n'est pas la bonne, car il a en main le livre N° I de Marcel Dupré, alors que la Passacaille est dans le livre N° II.

En eaux troubles
Genre : Drame
Identité : Film de Erik Poppe (2008)
Musique : Jan Thomas qui a passé plusieurs années en prison pour crime est maintenant organiste dans une église.

L'Orgue
Genre : Drame
Identité : Film de Štefan Uher (1972)
Musique : Un organiste réfugié subjugue un village et libère les passions pendant la guerre. La musique est principalement de Jean-Sébastien Bach

Films muets accompagnés par de la musique d'orgue 
L'orgue est un instrument de musique utilisé pour l'accompagnement de films muets. C'est le cas par exemple pour les films suivants :
Faust de Murnau : improvisation à l'orgue par Pierre Pincemaille à l'orgue de l'Abbaye Saint-Ouen de Rouen

Sources et références 
 Lorsque l’orgue s’invita au cinéma, Jean-Jacques Meusy, 1895, n 38, Musique !, 2002.
 , numéro spécial consacré à l'orgue au cinéma.
   "Organs in the Movies" sur theatreorgans.com

Références 

Orgue
Liste de films
Musique de film